Терновий — українське прізвище.

 Терновий Борис Якович (* 1913—1956) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Терновий Володимир Харитонович (* 1921—1992) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946).
 Терновий Дмитро Миколайович (* 1969) — журналіст, драматург, актор, продюсер.
 Терновий Дмитро Олександрович (1969—2015) — полковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Терновий Костянтин Сергійович (* 1923—2005) — доктор медичних наук, професор, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Терновий Петро Іванович (* 1914—1984) — Герой Радянського Союзу (1943).

Також 
 Терновой
Українські прізвища